

Bibbia
 Tola – figlio di Issachar
 Tola –  giudice d'Israele

Geografia
 Tola – comune del dipartimento di Rivas (Nicaragua)

Persone
 Efisio Tola – patriota italiano
 Erjon Tola – sciatore alpino albanese
 Kejsi Tola – cantante albanese
 Leonardo Tola – condottiero italiano
 Pasquale Tola – magistrato, storico e politico italiano
 Roberto Tola – musicista e compositore Italiano